Мирси Монро (; ) — американская актриса и фотомодель.

Биография 
Родилась в 1982 году в городе Сент-Луис, штат Миссури, США. Детство провела на Соломоновых островах и Фиджи, когда её отец работал в ООН.

После окончания средней школы в штате Вирджиния, она переехала в Лос-Анджелес, где в 2004 году начала актёрскую карьеру. В сентябре того же года она появилась на обложке журнала «Maxim». Снималась в эпизодических ролях во многих американских телесериалах.

Популярность актрисе принесли роли в сериалах «Эпизоды» (2011-2017) и «Зои Харт из южного штата» (2011-2015).

В августе 2014 появилась на обложке британского журнала Yoga.

Личная жизнь 
Состоит в отношениях со Стивеном Мерчантом, пара живёт вместе в Лос-Анджелесе.

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки